MM poate fi:

 Myanmar, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .mm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Myanmar
 Maramureș, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Ministerul Mediului, minister în România